Brush Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Brush Lake (Arkansas)
 Brush Lake (Florida)
 Brush Lake (Boundary County, Idaho)
 Brush Lake (Valley County, Idaho)
 Brush Lake (Fayette County, Illinois)
 Brush Lake (Henderson County, Illinois)
 Brush Lake (St. Clair County, Illinois)
 Brush Lake (Louisiana)
 Brush Lake (Berrien County, Michigan)
 Brush Lake (Gogebic County, Michigan)
 Brush Lake (Luce County, Michigan)
 Brush Lake (Newaygo County, Michigan)
 Brush Lake (Hubbard County, Minnesota)
 Brush Lake (Lake County, Minnesota)
 Brush Lake (Mississippi)
 Brush Lake (Missouri)
 Brush Lake (Montana)
 Brush Lake (Cherry County, Nebraska)
 Brush Lake (Logan County, Nebraska)
 Brush Lake (McLean County, North Dakota)
 Brush Lake (Stutsman County, North Dakota)
 Brush Lake (Ohio)
 Brush Lake (South Dakota)
 Brush Lake (Tennessee)
 Brush Lake (Texas)
 Brush Lake (Washington)
 Brush Lake (Iron County, Wisconsin)
 Brush Lake (Rusk County, Wisconsin)

Siehe auch:
 Brushy Lake